Motilla del Palancar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Motilla del Palancar (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Motilla del Palancar (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar